Assemblaggio a secco – tecnica costruttiva
  Lavaggio a secco – processo di lavaggio
  Muro a secco – tipo di muro
  Pila a secco